Vitrolles (Bouches-du-Rhône)
 Vitrolles (Altos-Alpes)
 Vitrolles-en-Lubéron